Kokkini kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Kokkínion, ort, Joniska öarna, Nomós Kerkýras, 
 Kókkini, strand, Sydegeiska öarna, 

Robotskapade Greklandförgreningar